Wolters-Noordhoff Complex, voormalig gebouwencomplex in de binnenstad van Groningen
 VV WNC, Nederlandse amateurvoetbalclub uit Waardenburg in Gelderland
 Station Windsor & Eton Central, een Engels spoorwegstation, met stationscode WNC

Zie ook 
 Winnecke 4, twee sterren in het sterrenbeeld Grote Beer, ook wel Messier 40 of WNC 4